Musetta – nome proprio di persona italiano femminile
Musetta – danza francese del XVII e XVIII secolo
Müsetta – antico nome del duo piffero e fisarmonica nella tradizione musicale delle quattro province
I Müsetta – gruppo di musica tradizionale